A Córdoba név több dologra is utalhat:
 Spanyolországban
 Córdoba, az Andalúziában található azonos nevű tartomány fővárosa 
 Córdoba tartomány Andalúziában
 Córdobai Kalifátus
 Argentínában
 Córdoba, az ország központjában található azonos nevű tartomány fővárosa
 Córdoba tartomány Argentínában
 Kolumbiában
 Córdoba megye a Karib-tenger partján
 az Egyesült Államokban
 Cordova, város Alabama államban
 Cordova, város Alaszka államban
 Cordova, falu Dél-Karolina államban
 Cordova, város Illinois államban
 Cordova, a Tennessee állambeli Memphis keleti városrésze
 Mexikóban
 Córdoba, város Durango államban
 Córdoba, város Veracruz államban
 Nicaraguában
 Córdoba, Nicaragua pénzneme